Bienen steht für:
 Bienen, umfangreiche Insektengruppe
 Echte Bienen, Familie aus obiger Gruppe
 Honigbienen, bekannte und von Imkern gehaltene Gattung aus obiger Familie

Werktitel:
 Die Bienen – Tödliche Bedrohung, deutscher Fernsehfilm von Michael Karen (2008)
 Die Bienen, original Mesilased, estnischer Roman von Meelis Friedenthal

Ort:
 Bienen (Rees), Ortsteil im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Hildegard Bienen (1925–1990), bildende Künstlerin
 Henry Bienen (* 1939), Präsident der Northwestern University

Siehe auch
 Gläserne Bienen (Roman von Ernst Jünger)

 Biene (Begriffsklärung)